Cotocollao puede referirse a:

Cotocollao, parroquia de Quito, Ecuador.
Cotocollao, grupo de indígenas de las tierras que ahora ocupan la hoya de Quito, en Ecuador.